The Watch – cortometraggio del 2004 diretto da Brook Ely
The Watch – film del 2008 diretto da Jim Donovan
Vicini del terzo tipo (The Watch) – film del 2012 diretto da Akiva Schaffer
The Watch – serie televisiva del 2020